Goggins ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Goggins (1953–2014), britischer Politiker (Labour)
 Rodney Goggins (* 1978), irischer Snookerspieler
 Walton Goggins (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Goggitsch
 Gogitsch